Харсеной () — село в Шатойском районе Чечни. Является административным центром Харсенойского сельского поселения.

География 
Село расположено в 20 км к северо-западу от районного центра Шатой, на берегу реки Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на востоке — село Большие Варанды, на юго-востоке — сёла Высокогорное и Сюжи.

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, селение Харсеной было переименовано в Дальнее. После восстановления Чечено-Ингушской АССР населённому пункту вернули прежнее название Харсеной.

Население

Примечания 

  

Населённые пункты Шатойского района